

Sport 

La dénomination Stade de Paris peut désigner :
 Un stade destiné à la pratique du football, situé à Saint-Ouen et qui est usuellement connu sous le nom de Stade Bauer.
 L'ancien nom de la section football du Stade français, entre 1966 et 1968.